Бутко́в — російське прізвище. Жіночий аналог — Буткова.

 Бутков Борис Григорович (1905–1969) — український співак (тенор).
 Бутков Василь Васильович (1901–1981) — генерал-полковник танкових військ, Герой Радянського Союзу.
 Бутков Леонтій Анисифорович (1907–1975) — гвардії капітан, Герой Радянського Союзу.
 Бутков Петро Григорович (1775–1857) — російський історик, академік Петербурзької Академії наук.
 Бутков Яків Петрович (1821–1856) — російський письменник.

Російські прізвища